Ljusören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ljusören, Närpes, Österbotten, 
 Ljusören, Kristinestad, Österbotten, 
 Ljusören, Iniö, Åboland, 
 Ljusören, Houtskär, Åboland, 
 Ljusören, Lovisa, Nyland,

Se även
Ljusörarna
Lusören

Robotskapade Finlandförgreningar